Stanmore (engelska: Stanmole) är en ort i Storbritannien.   Den ligger i grevskapet Greater London och riksdelen England, i den södra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden London. Stanmore ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Stanmore är platt. Runt Stanmore är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är City of London,  km sydost om Stanmore. Runt Stanmore är det i huvudsak tätbebyggt.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C.

Kommentarer

Källor 

Stadsdelar i London